Алекса́ндр Божко́:
 Божко, Александр Гавриилович (род. 1947) — советский и российский кинематографист, фотограф.
 Божко, Александр Иванович (1915—1977) — советский тяжелоатлет, призёр чемпионата Европы (1947).